Jure Galić Veliki, hrvatski narodni heroj
Jure Galić (književnik)